Lawson kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Lawson
 Cheryl A. Lawson
 George Lawson
 Marmaduke Alexander Lawson
 Paul A. Lawson
 Peter Lawson

Robotskapade auktorsförkortningar